Ричард Бенджамин Хеймс (, 13 сентября 1918 — 28 марта 1980) — американский актер и певец. Один из самых популярных вокалистов 1940—1950-х годов.

Ранние годы 
Хеймс родился в Буэнос-Айресе, Аргентина, в 1918 году. Его мать, Маргарита Хеймс, была родом из Ирландии, работала вокальным тренером и инструктором. Его отец работал на ранчо и был англичанином. Хеймсы много путешествовали, прежде чем обосноваться в США.

Карьера 
В возрасте 17 лет Хеймс переехал в Лос-Анджелес, где сначала работал каскадёром. В возрасте 19 лет он переехал в Нью-Йорк, где работал вокалистом в нескольких биг-бендах. 3 сентября 1942 года Фрэнк Синатра представил Хеймса на радио в качестве замены себя в группе Томми Дорси.Прежде чем присоединиться к группе Дорси, Хеймс пел с оркестром Гарри Джеймса.

В 1945 году Хеймс снялся вместе с Джинн Крейн, Дэной Эндрюс и Вивиан Блейн в мюзикле «Ярмарка». Он пел в дуэте с певицей, Хелен Форрест, а так же с Джуди Гарленд.

С 1944 по 1948 год он вел свою собственную радиопрограмму The Dick Haymes Show, сначала на канале NBC, а затем на канале Си-би-эс.

Он неоднократно выступал в паре с сестрами Эндрюс в десятке совместных проектов. Его популярные исполнения баллад, таких как «Little White Lies» и «Maybe It’s Because», были записаны с известным аранжировщиком Гордоном Дженкинсом и его оркестром и хором.

Позже Хеймс столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, в начале 1960-х годов объявив себя банкротом с долгами в 500 000 долларов.

В 1974 году он сыграл роль бессовестного доктора, Элроя Гантмана, в эпизоде телешоу «Адам-12».

Личная жизнь 
Хеймс был женат шесть раз, в том числе на киноактрисах, Джоан Дрю (1941—1949), Рите Хейворт (1953—1955) и Фрэн Джеффрис (1958—1964). Он также был женат на Норе Эддингтон (1949—1953), бывшей жене Эррола Флинна. У Хеймса было шестеро детей, трое от Джоан Дрю, один от Фрэн Джеффрис и двое от его шестой и последней жены, британской модели Венди Смит.

Смерть 
28 марта 1980 года Хеймс умер от рака лёгких в Медицинском центре Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе. Ему был 61 год.

Дискография 
 Rain or Shine (1955)
 Moondreams (1957)
 Look at Me Now! (1957)
 Richard the Lion-Hearted - Dick Haymes that is! (1960)

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Люди, чей прах был развеян
Исполнители Apex Records
Иммигрировавшие в США из Аргентины
Киноактёры Аргентины
Исполнители Capitol Records
Умершие от рака лёгкого
Исполнители Decca Records
Исполнители Jubilee Records
Киноактёры США